Publije Septimije Geta ((189. – 211.), suvladar svoga brata rimskog cara Karakale
 Geta (sandale), tradicionalna japanska obuća
 Geta (pustara), bivše naselje (pustara) u Baranji
 geta (utvrdno graditeljstvo) (franc. guette)